Концеда́лов:
 Концедалов, Алексей Игоревич (род. 1990) — российский футболист.
 Концедалов, Митрофан Моисеевич (1912—?) — советский шахтёр, последователь Стаханова.
 Концедалов, Роман Игоревич (род. 1986) — российский футболист.

См. также 
 Концедайлов, Арсений Владимирович (род. 1997) — российский футболист.